Juan Muñiz puede referirse a:

 Juan Muñiz Gallego (1992-), futbolista español;
 Juan Muñiz Zapico (1941-1977), sindicalista y político español.